Breinbauer ist der Familienname von:

 Ines Maria Breinbauer (* 1949), österreichische Pädagogin und Universitätsprofessorin
 Rolf Breinbauer (* 1970), österreichischer Chemiker und Universitätsprofessor
 Rudolf Breinbauer (1888–1973), österreichischer Holzschnitzer und Bootsbauer

Siehe auch:
 Orgelbau Breinbauer